Пикуно́в — русская фамилия; имеет женскую форму Пикунова.

Известные носители 
 Пикунов, Александр Степанович (1923-2012) — участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза.
 Пикунов, Вадим Алексеевич (1956-1989) — советский футболист
 Пикунов, Михаил Владимирович (род. 1928) — профессор, доктор технических наук.

 Пикунова-Уждавини, Габриэль Раймондовна — российский искусствовед, Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан.